Роман Джафаров:
* Джафаров, Роман Гусейнович (род. 1970) — белорусский футболист.
 Джафаров, Роман (род. 1955) — советский футболист, азербайджанский футбольный тренер.